Соревнования по гимнастике на летних Олимпийских играх 1996 прошли с 20 июля по 4 августа. Спортсмены разыграли шестнадцать комплектов медалей: 14 в спортивной гимнастике и 2 в художественной.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Спортивная гимнастика

Мужчины

Женщины

Художественная гимнастика

Ссылки 
 Результаты соревнований

Литература